Héros est un personnage qui est le sujet d'une œuvre et peut aussi désigner un personnage légendaire qui fait l'objet d'un culte héroïque. Historiquement, beaucoup de nations ont sacré des personnalités extraordinaires héros national.

Album 

 Héros, album d'Eddy Mitchell sorti en  ;
 Héros, album studio de Shy'm sorti en 2017.

Télévision 

 Héros,  de la  de  ;
 Héros,  et  de  de  ;
 Héros,  de la  de  ;

Cinéma 

 Héros (), film américain de Jeremy Kagan sorti en 1977 ;
 Héros (), film américain de William Tannen sorti en 1988 ;
 Héros, film français de Bruno Merle sorti en 2007 ;

 Un héros (), film angolo-franco-portugais de  sorti en 2004.
 Un héros (, ), film iranien de Asghar Farhadi sorti en 2021.

Marine 
 Héros, bâtiment de 46 canons de la marine royale française, construit entre 1700 et 1702 ;
 Héros, vaisseau à deux ponts portant 74 canons, lancé en 1752 ;
 Héros, vaisseau de ligne de 74 canons de la Marine royale française, lancé en 1778.
 Héros (1813), vaisseau de 118 canons de la Marine impériale de Napoléon.

Autres 
 Heros, genre de poissons.

Voir aussi